Fidibus steht für:
 Fidibus, eine Anzündhilfe; als Ablativ plural auch frühere Bezeichnung für Saiteninstrumente
 Teil eines Zauberspruchs, siehe Hokuspokus
 Fidibus (Zeitschrift), österreichische Zeitschrift für Literatur und Literaturwissenschaft
 Fidibus (Film), ein dänischer Spielfilm (2006) von Hella Joof